Мари́я де лас Мерсе́дес () — испанское личное имя.

Известные носительницы:
 Мария де лас Мерседес Баварская (1911—1953) — жена князя Ираклия Георгиевича Багратиона-Мухранского.
 Мария де лас Мерседес Бурбон-Сицилийская (1910—2000) — графиня Барселонская, мать короля Хуана Карлоса I.
 Мария де лас Мерседес Испанская (1880—1904) — принцесса Астурийская, старшая дочь короля Альфонса XII.
 Мария де лас Мерседес Орлеанская (1860—1878) — королева-консорт Испании, первая жена короля Альфонса XII.